Валдиз има више значења:
 Валдиз (Колорадо), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Колорадо
 Валдиз (Аљаска), град у америчкој савезној држави Аљаска